Se entiende por subsidio (del latín subsidum):

 subsidio eclesiástico
 subsidio, un estímulo en la economía productiva.